Иехуда Бурла (; , Иерусалим — 7 ноября 1969, Тель-Авив) — израильский писатель.

Биография 
Иехуда Бурла родился в 1886 году в Иерусалиме, тогда принадлежавшем Османской империи, в семье сефардов с раббанистическими корнями, выходцев из Измира.

Получил религиозное образование, учился в иешиве и бейт-мидраше, затем окончил школу для учителей «Эзра» в Иерусалиме. Работал в школах, связанных с Всемирной сионистской организацией.

Во время первой мировой войны служил в турецкой армии, затем пять лет прожил в Багдаде, где преподавал в еврейской школе. Преподавал в разных школах страны до 1944 года, после чего занялся общественной работой, был главой Арабского отделения Гистадрута.

После Шестидневной войны организовал .

Жена — Мирьям Бат-Моше Гольдберг, воспитал четверых детей. Его сын Одед Бурла — израильский писатель, поэт и актёр, Яир Бурла — писатель и переводчик, дочь Офра Адар Бурла, также писатель и переводчик, Цурия Бен-Нун — мать израильского рок-музыканта Йоваля Горовича.

Умер в 1969 году, похоронен на кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве. Его именем названы улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах Израиля.

Награды 

 Два раза получал премию Бялика по литературе, в 1939 и 1954 годах.
 В 1961 году получил Государственную премию Израиля по литературе.

Произведения 
 Луна, 1926
 Чудесная Родина (Кисмей Моледет), 1926
 Без звезды (Бли кохав), 1927, рассказ о жизни бедуинов.
 Его ненавистная жена (Ишто ха-снуа), 1928 — о трагической семейной жизни
 Метание души (Нафтулей Адам), 1929, рассказ о любви еврея и арабки.
 Рассказы (Сипурим), 1929
 Бат Цион, 1930
 Певица (Мераненет), 1930
 Наама, 1934
 В святости или любви (Би-кдуша о ахава), 1935
 Похождения Акавии (Алилот Акавия), 1939 (переведено на русский в 1980)
 Городские хитрости (Лаатей Кирья), 1939
 Адам, 1943
 На горизонте (Ба-офек), 1943
 На заре (Им шахар), 1946
 Женщины (Нашим), 1949
 Том и Мари
 В кругах любви (Бэмаагалей Ахава), 1953
 Первая ласточка(Снунит Ришона), 1954
 Тоска (Кисуфим), 1955
 Путешествия Иехуды Алеви (Эйле мас‘эй Иехуда ха-Леви), 1959
 Рав Иехуда Алеви, 1960
 Блёстки (Решафим), 1961
 Сановник (Бааль Бэамав), 1962
 Собрание работ (Коль китвей), 1962
 Два особенных рассказа о любви (Шней сипурей ахава меюхедет), 1964
 Демонстрация (Ле-коль xа-цаада), 1965
 На приливе и отливе (Бэгеут вэ бэшефель), 1971
 Сборник рассказов (Ялькут Сипурим), 1975
 Царство Давида (Малхут Давид), 1978

Ссылки

Примечания 

Писатели Израиля
Писатели на иврите
Лауреаты Государственной премии Израиля
Похороненные на кладбище Кирьят-Шауль
Лауреаты премии имени Бялика